Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности 1974 года прошёл 16 марта в городе Монца (Италия) на .

Всего было проведено 3 забега — мужчины, женщины и юниоры. Также разыгрывались победители в командном первенстве — складывались результаты участников от страны и по сумме наименьшего времени определялись чемпионы.

Результаты

Мужчины 12 км 
Участвовали 125 спортсменов из 15 стран, финишировали 122.

 Спортсмены в скобках не засчитывались в командном зачёте

Женщины 4 км 
Финишировали все 69 участвовавших спортсменок из 12 стран.

 Спортсменки в скобках не засчитывались в командном зачёте

Юниоры 7 км 
Финишировали все 75 участвовавших спортсменов из 13 стран.

Ссылки 
 Официальный сайт

События 16 марта
Март 1974 года
Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования в Монце